Петровская аллея:

 Петровская аллея — аллея в Печерском районе города Киева.
 Петровская аллея — аллея в Приморском районе города Санкт-Петербурга.
 Петровская аллея — бывшее название Летней аллеи в Петровском парке в районе Аэропорт Северного административного округа города Москвы.

См. также 
 
 
 Петровские Линии
 Петровское